Last Summer peut faire référence à :

Cinéma 
 Last Summer, le titre original de Dernier Été, un film américain réalisé par Frank Perry en 1969
 I Know What You Did Last Summer, le titre original de Souviens-toi... l'été dernier, un film américain réalisé par Jim Gillespie en 1997
 , un film italien réalisé par  en 2014
 Last Summer, un film de Mark Thiedeman sorti en 2013

Musique 
 Last Summer est le  de Kato Miliyah

Voir aussi